Miejscowości na Ukrainie:
 Tłuste (Towste) – osiedle typu miejskiego w obwodzie tarnopolskim, rejonie zaleszczyckim
 Touste (Towste) – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejonie husiatyńskim